Wo der Pfeffer wächst steht für:

 Wo der Pfeffer wächst (Album), Album der Band Wise Guys
 sprichwörtlich einen weit entfernten Ort, siehe Liste geflügelter Worte/G #Geh hin, wo der Pfeffer wächst